Fast Lane – singolo di Bilal del 2001
 Fast Lane – singolo di Bad Meets Evil del 2011
 Fast Lane – videogioco arcade del 1987
 Fast Lane: The Spice Engineering Challenge – videogioco per Amiga e Atari ST del 1989

Pagine correlate
Fastlane